Копа де Оро има више значења:

 Копа де Оро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Копа де Оро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику